Toponímia:
 Concepción (ciutat xilena), ciutat xilena capital de la Regió del Bío-Bío, capital de la Província de Concepción i nucli del Gran Concepción 
 Concepción (Madrid), barri del districte de Ciudad Lineal, a Madrid 
 Concepción (Paraguai), ciutat del Paraguai, capital del departament de Concepción
 Concepción (Santa Cruz), ciutat de Bolívia, capital de la província de Ñuflo de Chávez en el departament de Santa Cruz
 Concepcion (Texas), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas
 Concepción (Zulia), ciutat de Veneçuela, capital del municipi de La Cañada de Urdaneta a l'estat de Zulia
 La Concepción (Zulia), ciutat de Veneçuela, capital del municipi de Jesús Enrique Lossada a l'estat de Zulia
 Concepción (Perú), ciutat de Perú, capital de la província de Concepción
 Badia de Concepción
 Catedral de Concepción, seu episcopal de l'Arquebisbat de Concepción, Xile
 Departament de Concepción, departament del Paraguai 
 Estadi Municipal de Concepción 
 Gran Concepción, aglomeració urbana de Xile 
 Província de Concepción (Xile), província xilena al centre-sud del país, a la regió del Bío-Bío
 Província de Concepción (Perú), província peruana, a la regió de Junín
 Organitzacions:
 Arquebisbat de Concepción, demarcació de l'església catòlica de Xile creat originàriament com a bisbat l'any 1563 
 Corporación Club Deportivo Universidad de Concepción, club de futbol xilè de la ciutat de Concepción 
 Club Social y de Deportes Concepción, club de futbol xilè de la ciutat de Concepción 
 Universidad Católica de la Santísima Concepción, universitat tradicional i privada amb seu a la ciutat de Concepción
 Universitat de Concepción, universitat a la ciutat de Concepción 
 Biografies: Gerardo Miranda Concepción (1956), futbolista espanyol